Дом Сте́нбока () — представительное здание в стиле классицизма с балконом и шестью дорическими колоннами, расположенное с северной стороны таллинского Вышгорода, над лестницей Паткуля. Служит резиденцией Правительства Эстонской Республики и Госканцелярии.

Архитектор Иоганн Каспар Моор спроектировал здание для судебных учреждений Эстляндской губернии. Ввиду сокращения финансирования граф Яков Фёдорович (Якоб Понтус) Стенбок (1744–1824), выигравший подряд на строительство, смог добиться передачи недостроенного здания в личную собственность. В 1792 году он смог закончить возведение одной из самых представительных резиденций остзейского дворянства, которое издавна предпочитало селиться в Вышгороде.

В 1828 году здание выкупил у наследников Стенбока эстляндский губернатор Павел Бенкендорф (двоюродный брат шефа жандармов). Во второй половине XIX века здание принадлежало пансиону соборной школы и Ревельско-Гапсальскому съезду мировых судей. Новые владельцы затеяли перестройку особняка, чем исказили его облик.

В 1997 году ансамбль зданий, в который входит Дом Стенбока, внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

После восстановления независимости Эстонии правительство республики избрало дом Стенбока своей резиденцией и профинансировало его реставрацию. С 2000 года в доме Стенбока располагается Правительство Эстонской Республики и Государственная канцелярия. С 2005 года в здании каждый год проходят Дни открытых дверей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Русский музей Эстонии
 Сайт правительства Эстонской Республики
 Достопримечательности Таллина: Дом Стенбока (здание эстонского правительства)
 Дом Стенбока — резиденция правительства Эстонии

Здания и сооружения Таллина
Памятники культуры Эстонии
Стенбок-Ферморы